45. Šahovska olimpijada održat će se 2022. u Bjelorusiji. Grad domaćin bit će Minsk. Ovaj momčadski turnir održat će se od 1. do 14. kolovoza.

Izvori 

2022.
Šah u Bjelorusiji